CVO () — один из высших управленцев компании (наряду с CEO и COO), иногда используется термин стратегический директор или директор по стратегии или развитию. В типичной схеме управления компанией занимает пост вице-президента и подотчётен президенту компании или генеральному директору. Часто является членом совета директоров.

Термин используется для обозначения должностного лица, по полномочиям примерно равного CEO и COO, а также для обозначения должности управляющего консультанта высшего звена, ответственного за разработку стратегий развития.

В должностные обязанности директора по стратегии или развитию входит исполнение широкого круга административных задач. Наряду с этим он составляет планы экономического развития, которые были бы в наибольшей степени приемлемы для компании; зачастую это является его основной обязанностью. СVO обычно наиболее востребованы в период становления компании на рынке, либо в том случае, когда она осваивает новое направление деятельности, не представленное у других предприятий.

Первым директором по стратегии или развитию был Тим Робертс, основатель компании Broadband Investment Group. Согласно другим источникам, первым CVO стал Эйнар Стефферуд, один из основателей First Virtual Holdings.

Примечания

Ссылки 
 The definition of CVO 

Должности управленцев